Муйро́н-ле-Капті́ф () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на південний захід від Парижа, 60 км на південь від Нанта, 7 км на північний захід від Ла-Рош-сюр-Іона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1739 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4768,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Муйрон-ле-Каптіф 
 [ Розташування муніципалітету Муйрон-ле-Каптіф на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вандея